Alain Marschall, journaliste français (1963-)
 Elisabeth Marschall (1886-1947), infirmière-chef du camp de concentration de Ravensbrück
 Olaf Marschall, footballeur allemand (1966-)
 Wilhelm Marschall, amiral allemand de la Seconde Guerre mondiale (1886-1976)
 Friedrich August Marschall von Bieberstein, naturaliste et explorateur allemand (1768-1826)
 Ernst Franz Ludwig Marschall von Bieberstein,  homme politique allemand (1770-1834) 
 Surcharge germanisé de timbres allemands pour les îles MARSHALL, année 1897/1998.